Comitatul Dorchester sau Dorchester County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Dorchester County, Maryland
 Dorchester County, South Carolina